Dracula se poate referi la:

Persoane și personaje 
 Dracula, supranumele lui Vlad Țepeș
 Contele Dracula, personaj fictiv, creat de Bram Stoker

Literatură
 Dracula (roman), roman scris de Bram Stoker în 1898

Filme
 Dracula (film din 1931)
 Dracula (film în limba spaniolă din 1931)
 Dracula (film din 1958)
 Dracula (film din 1973)
 Dracula (film din 1979)
 Dracula (film din 1992)
 Dracula (film din 2002)
 Dracula (film din 2006)
 Dracula: Povestea nespusă
 Dracula AD 1972 (film din 1972)  
 Dracula 2000 (film din 2000)  
 Dracula 2012  (film din 2012)  
 Dracula 3000 (film din 2004)
 Dracula 3D (film din 2012)
 Dracula II: Înălțarea (film din 2003)  
 Dracula III: Moștenirea (film din 2005)
 Dracula: Un mort iubăreț (film din 1995)

Seriale TV
 Dracula (serial TV) (2013)

Piese de teatru
 Dracula (piesă de teatru din 1924)
 Dracula (piesă de teatru din 1995)
 Dracula (piesă de teatru din 1996)

Altele 
 Râul Dracula
 Dracula chestertonii, o specie de orhidee
 Nosferatu – Simfonia groazei (1922), ecranizare după romanul lui Bram Stoker
 Nosferatu, fantoma nopții (1979), ecranizare după romanul lui Bram Stoker

Vezi și 
 Râul Dracu (dezambiguizare)
 Draculea, Chilia

Dracula